2 miejscowości w Botswanie:

 Phuduhudu − wieś  w dystrykcie Kgalagadi.
 Phuduhudu − wieś w dystrykcie North West.